New Hartford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Hartford (Connecticut)
New Hartford (Iowa)
New Hartford (New York)